Rocky Island kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Rocky Island (Queensland), ö,

Irland 

 Rocky Island (ö i Irland, Munster), County Cork,

Kina 

 Rocky Island (ö i Kina), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar